Superisligaen 2018-19 er den 59. sæson af den bedste danske ishockeyliga, og den er samtidig turneringen om det 62. danmarksmesterskab i ishockey for mænd. Ligaen har deltagelse af de 10 hold, der opnåede licens til ligaen. Samtlige 11 hold fra den foregående sæson havde søgt om at få fornyet sin licens, men Gentofte Stars fik ikke fornyet sin licens. De 10 hold spiller først et grundspil på 45 runder, hvorefter de ni bedste hold går videre til slutspillet. På grund af reduktionen i antallet af hold, er de direkte pladser til kvarfinalen udvidet fra seks til syv, mens play-in-deltagelerne er reduceret til at omfatte nr. 8 og 9 i grundspillet.

Den 4. december 2018 meddelte selskabet bag Hvidovre Fighters, at bestyrelsen havde besluttet at indstille driften af holdet med øjeblikkelig virkning. Det betød, at holdet blev trukket ud af ligaen, og alle resultaterne af holdets kampe blev annulleret.

Mesterskabet blev vundet af grundspilsvinderne Rungsted Seier Capital, der i finalen besejrede SønderjyskE Ishockey, der endte grundspillet på andenpladsen, med 4-0 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 19. april 2019 i SE Arena i Vojens, hvor Rungsted vandt med 1-0 på et mål scoret af Robin Bergman knap syv minutter før spilletidens udløb. Dermed blev Rungsted Seier Capital danmarksmestre for første gang under det nuværende navn, og for moderklubben Rungsted Ishockey Klub var mesterskabet det fjerde i DM-historien, men det første siden sæsonen 2001-02. Rungsted Seier Capital havde tidligere på sæsonen også vundet pokalturneringen, og dermed vandt klubben for første gang The Double. Det var 10. gang i dansk ishockeys historie, at DM og pokalturneringen blev vundet af samme hold.

Bronzemedaljerne gik til Frederikshavn White Hawks, som i bronzekampen samlet besejrede Aalborg Pirates med 9-5 over to kampe, og som dermed havde vundet bronzemedaljer i fem af de seneste seks sæsoner. Det betød samtidig, at de fire bedste hold i slutspillet endte på samme placering som i det forudgående grundspil.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 10 hold. Siden den foregående sæson havde Gentofte Stars forladt ligaen, fordi holdet ikke fik fornyet sin ligalicens.

Trænere

Inden sæsonen 

Halvdelen af klubberne i ligaen kunne inden sæsonen præsentere nye trænere i forhold til sidste sæson. Hos de danske mestre, Aalborg Pirates, havde mestertræneren Brandon Reid søgt nye udfordringer i DEL hos Krefeld Pinguine. Som erstatning kunne klubben præsentere den 41-årige canadier Jason Morgan, der senest havde været træner i Ungarn.

Efter en skuffende foregående sæson, der endte med et klart kvartfinalenederlag på 0-4 i kampe til lokalrivalerne Aalborg Pirates, fyrede Frederikshavn White Hawks cheftræneren Mario Simioni et år inden kontraktudløb, men canadieren med de italienske rødder skrev to uger senere kontrakt med SønderjyskE Ishockey, hvor han tidligere med succes havde været cheftræner i perioden 2005-13. I Frederikshavn White Hawks ansatte man i stedet den rutinerede finne Jari Pasanen, der tidligere bl.a. havde været fem sæsoner i DEL-klubben Iserlohn Roosters.

I Herlev Eagles sagde man efter to sæsoners samarbejde farvel til canadieren J.P. MacCallum og goddag til svenskeren Patric Wener, der havde skrevet en toårig kontrakt med klubben, og som umiddelbart inden da havde trænet i Alps Hockey League. På Fyn startede Odense Bulldogs et genopbygningsprojekt op, hvilket betød, at svenskeren Mikael Gath ikke opnåede genvalg som cheftræner efter at klubben i sæsonen 2017-18 blev slået ud allerede i "play-in". Det blev i stedet hans landsmand Pelle Svensson, der blev hyret til opgaven, og han blev dermed træner uden for Sverige for første gang i karrieren.

Til gengæld var der genvalg på cheftrænerposten i Esbjerg Energy, Rødovre Mighty Bulls, Hvidovre Fighters, Herning Blue Fox og Rungsted Seier Capital.

I løbet af sæsonen 

Sæsonens første trænerfyring skete allerede en måned inden første kamp, da intern uenighed om holdsammensætningen førte til fyring af Rungsted Seier Capitals cheftræner Peter Johansson. Svenskeren fandt imidlertid hurtigt et nyt arbejde, da han allerede dagen efter fritstillelsen i Rungsted Seier Capital blev præsenteret som ny assistenttræner i Allsvenskan-klubben IK Pantern. Som erstatning ansatte man klubmanden Flemming Green, der tidligere havde været assistenttræner i klubben, og som senest havde været udviklingschef i Danmarks Ishockey Union. Flemming Green opnåede flotte resultater med holdet, men blev den 14. januar 2019 nødt til at forlade posten af helbredsmæssige årsager på et tidspunkt, hvor holdet lå på førstepladsen, og cheftrænerstolen blev overtaget af Greens assistenttræner, Erik Hjalmarsson.

Efter en periode med 11 nederlag i 17 kampe fyrede Aalborg Pirates den 5. februar 2019 cheftræner Jason Morgan med blot fem kampe tilbage af grundspillet. Posten blev overtaget af hans assistent, Garth Murray.

Efter sæsonen 

Herning Blue Fox havde inden sæsonstarten meldt om høje ambitioner om at vinde mindst en titel i løbet af sæsonen, og på den baggrund var det ikke overraskende, at organisationen betragtede en sjetteplads i grundspillet og slutspils-exit i kvartfinalen som utilfredsstillende. Det medførte bl.a. at klubben den 11. april 2019 meddelte, at man var blevet enig med træner Petri Skriko om at ophæve samarbejdet. Hos Rødovre Mighty Bulls søgte cheftræner Magnus Bogren nye udfordringer i HockeyAllsvenskan hos Tingsryd AIK. Tre uger senere kunne klubben præsentere finnen Riku-Petteri Lehtonen, der havde vundet det italienske mesterskab de seneste fire sæsoner med Ritten/Renon, som Bogrens afløser.

Stillinger og resultater

Grundspil

Oprindeligt format 

De ti hold skulle oprindeligt spille en femdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket ville give 45 kampe til hvert hold. De fem bedste hold i Superisligaen 2017-18 havde 22 hjemme- og 23 udekampe, mens de sidste fem hold havde 23 hjemme- og 22 udekampe.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De syv bedst placerede hold gik videre til kvartfinalerne, mens holdene på 8.- og 9.-pladsen gik videre til "play-in" om den sidste plads i kvartfinalerne.

De to første indbyrdes opgør mellem hver klub gjaldt endvidere som kvalifikation til Metal Cup 2018-19 Final 4.

Revideret format 

Som følge af Hvidovre Fighters' udtræden af ligaen blev resultaterne af alle holdets kampe annulleret og de fremtidige kampe aflyst. Det efterlod imidlertid ligaen i en situation, hvor nogle hold ville få 21 hjemme- og 19 udekampe, mens andre ville ende med 19 hjemme- og 21 udekampe, hvis man fuldførte det lagte program uden Hvidovre Fighters' kampe. For at rette op på denne skævhed besluttede Danmarks Ishockey Union i samarbejde med ligaforeningen at justere det resterende kampprogram ved at bytte om på hjemmebanefordelen i to af kampene, så alle hold endte med 20 hjemme- og 20 udekampe.

Stilling

Kampe

Kampprogram

Spillerstatistik

Topscorere 

Statistikken indeholder (i henhold til Danmarks Ishockey Unions retningslinjer) ikke data fra Hvidovre Fighters' kampe.

Tilskuerstatistik

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de ni bedste hold i grundspillet og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, bortset fra play-in, der spilledes bedst af fem kampe, og bronzekampen, der afvikledes over to kampe. De ni hold i slutspillet var seedet i henhold til deres placering i grundspillet.

Play-in 

Holdene, der sluttede på 8.- eller 9.-pladsen i grundspillet spillede "play-in" om den sidste ledige plads i kvartfinalerne. Serien spilledes bedst af fem kampe, og grundspillets nr. 8 startede serien med en føring på 1-0 i kampe og havde endvidere hjemmebane i den første og tredje kamp i serien, mens holdet, der sluttede på niendepladsen havde hjemmekamp i den anden og fjerde kamp i serien. Dermed var fordelingen af hjemmekampe i "play-in" vendt om i forhold til den foregående sæson.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de syv bedste hold fra grundspillet samt vinderen af play-in-serien, Herlev Eagles, og opgørene spilledes bedst af syv kampe. De fire bedst placerede hold i grundspillet valgte i seedningsrækkefølge selv deres modstander i kvartfinalerne blandt de fire lavest seedede hold.

Som vinder af grundspillet havde Rungsted Seier Capital førstevalget, og grundspilsvinderne valgte Herlev Eagles som modstander. Derefter valgte SønderjyskE Ishockey at møde Rødovre Mighty Bulls i kvartfinalerne. Endelig valgte Frederikshavn White Hawks Esbjerg Energy som modstander, hvilket efterlod de forsvarende mestre fra Aalborg Pirates med de forsvarende DM-sølvvindere Herning Blue Fox som modstandere i den sidste kvartfinale, der altså blev en gentagelse af DM-finalen fra den foregående sæson.

Semifinaler 

Semfinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinalerne, og opgørene spilledes bedst af syv kampe. Som det højst seedede af de tilbageværende hold, kunne Rungsted Seier Capital selv vælge sin modstander i semifinalerne blandt de to lavest seedede tilbageværende hold, og vinderne af grundspillet valgte Frederikshavn White Hawks som semifinalemodstander.

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne var et opgør mellem de to tabende semifinalister, Frederikshavn White Hawks, der tabte 2-4 i kampe mod Rungsted Seier Capital, og de forsvarende mestre fra Aalborg Pirates, der tabte sin semifinale til SønderjyskE Ishockey i fire kampe. Bronzekampen afvikledes i form af to kampe, hvor den samlede målscore afgjorde opgøret.

Finale 

Finalen var et opgør mellem de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af syv kampe.

Tilskuerstatistik

Hædersbevisninger

All star-hold 

Sæsonens all star-hold blev sammensat af et panel bestående af ishockeyjournalister.

Se også 
 Divisionen 2018-19
 Metal Cup 2018-19

Referencer

Eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
Danmarks Ishockey Union

Sport i Danmark i 2018
Sport i Danmark i 2019
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2018
Ishockey i 2019